Manger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil von Manger (1824–1902), deutscher Architekt 
 Hans-J. Manger (* 1940), deutscher Brauwissenschaftler und -historiker
 Hans-Rudolf Manger (1908–1993), deutscher Industriekaufmann und Familienforscher

 Heinz Manger (1897–1977), deutscher Polizist und SS-Oberführer, zuletzt Polizeipräsident in Münster
 Hermann von Rozynski-Manger (1808–1890), preußischer Generalleutnant
 Itzik Manger (1901–1969), jiddischer Schriftsteller
 Josef Manger (1913–1991), deutscher Gewichtheber
 Josef Wilhelm Manger (1929–2016), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Julia Manger (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Julius Manger (1802–1874), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Jürgen von Manger (1923–1994), deutscher Kabarettist und Komiker
 Klaus Manger (* 1944), deutscher Germanistischer Literaturwissenschaftler
 Ludwig von Manger-Koenig (1919–1983), deutscher Sozialhygieniker und Politiker
 Werner Manger (1904–nach 1944), deutscher Ingenieur und nationalsozialistischer Kulturpolitiker
 William L. Manger, Tontechniker

Manger steht für:
 Manger (Alver), Ort in Norwegen
 Manger Audio, britisches Unternehmen
 Manger-Wandler, einen Schallwandler
 Mount Manger, Berg in Antarktika
 Steinkiste von Manger in Laois Irland